Slovo křest může znamenat:
Křest, obřad očištění vodou, praktikovaný v mnoha náboženstvích 
 obřad slavnostního pojmenování, zprovoznění  či uvedení na trh věcí, zvířat nebo uměleckých děl (křest knihy, křest lodi) 
 první zkušenost, zahájení či inaugurace, například „křest ohněm“ v tomto smyslu znamená první bojovou zkušenost, obecně vážnou životní událost jako příležitost, při níž je třeba osvědčit své kvality (takové jejich reálné a tvrdé až nemilosrdné prověření).